Jensen har flere betydninger:

 Jensen (efternavn) er et af de mest udbredte efternavne i Danmark.

Kendte personer med efternavnet 
 Andrea Vagn Jensen, dansk skuespiller.
 Anders Thomas Jensen, dansk manuskriptforfatter og instruktør.
 Arthur Jensen, dansk skuespiller.
 Bo Green Jensen, dansk digter.
 Carsten Bo Jensen, dansk forfatter, musiker og folketingsmedlem.
 C.A. Jensen, dansk guldaldermaler.
 Claus Jensen, dansk fodboldspiller.
 Claus Larsen-Jensen, dansk folketingsmedlem.
 Daniel Jensen, dansk fodboldspiller.
 Flemming Jensen, dansk skuespiller, forfatter og instruktør.
 Frank Jensen, dansk politiker og tidligere minister.
 Georg Jensen, dansk sølvsmed.
 Hans Jensen, dansk LO-formand.
 Henning Jensen, dansk skuespiller.
 Henning Jensen, dansk fodboldspiller.
 Jesper Jensen, dansk håndboldspiller.
 Johannes V. Jensen, dansk forfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur.
 John "Faxe" Jensen, dansk fodboldspiller og -træner.
 Jørn Munch Jensen, direktør.
 K. A. Jensen, dansk kemiker.
 Kristen Touborg Jensen, dansk landmand og folketingsmedlem.
 Kristian Jensen, dansk politiker og minister.
 Kristian Ditlev Jensen, dansk forfatter.
 Lasse Jensen, dansk journalist
 Lene Jensen, dansk folketingsmedlem.
 Nanna Lüders Jensen, dansk musiker og sangskriver.
 Niclas Jensen, dansk fodboldspiller.
 Mogens Jensen, dansk folketingsmedlem.
 Peder Jensen Lodehat, dansk biskop og politiker.
 Peder Vilhelm Jensen-Klint, dansk arkitekt, designer og maler.
 Sara Indrio Jensen, italiensk-dansk sanger og skuespiller.
 Tomas Villum Jensen, dansk skuespiller og filminstruktør.
 Thit Jensen, dansk forfatter og kvindesagsforkæmper.
 Uffe Ellemann-Jensen, dansk journalist, politiker og udenrigsminister.

Andre anvendelser 
 Jensen Motors, et engelsk bilfirma.
 Jensen (højttaler), et italiensk højttalerfirma.
 Jensen (madrasser), en fabrikant af madrasser.
 Jensens Bøfhus, en kæde af familierestauranter.
 Lars Jensen, navnet Lars Løkke Rasmussen brugte til hotelovernatning i 2008.
 Jensen, en sang på albummet Hip af Steppeulvene.
 Jensen Tonajt, TV-underholdning fra 1988 på Danmarks Radio.
 Jensens Bryghus, dansk bryghus